A30 kan avse:

 Austin A30 – bilmodell från Austin Motor Company
 A30 – en  spårvagn, se Ängbyvagn

Vägar
 A30 (motorväg, Kanada) – en motorväg i Quebec som förbinder Salaberry-de-Valleyfield och Bécancour
 A30 (väg, England) – en väg som förbinder London och Lands End, Cornwall
 A30 (motorväg, Frankrike) – en väg som förbinder A31 nära Metz och N52 nära Longwy, Frankrike
 A30 (motorväg, Tyskland) – en väg som förbinder Hannover och holländska motorvägen A1
 A30 (motorväg, Nederländerna) – en väg som förbinder motorväg A12 nära Ede med A1 nära Barneveld
 A30 (väg, Isle of Man) – en väg som förbinder St John's och Patrick
 A30 (motorväg, Italien) – en motorväg mellan Caserta och Salerno i Italien
 A30 (väg, Shanghai) eller Suburb circular expressway – en väg i Kina  
 A30 (motorväg, Spanien) – en väg som förbinder Albacete med Murcia och Autopista AP-7, Spanien
 A30 (väg, Sri Lanka) – en väg som förbinder Vavuniya och Parayanalankulama